Cantonul Monts-sur-Guesnes este un canton din arondismentul Châtellerault, departamentul Vienne, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Berthegon || align="right" | 273 || align="right" | 86420 || align="right" | 86023
|-
| Chouppes || align="right" | 736 || align="right" | 86110 || align="right" | 86075
|-
| Coussay || align="right" | 265 || align="right" | 86110 || align="right" | 86085
|-
| Dercé || align="right" | 160 || align="right" | 86420 || align="right" | 86093
|-
| Guesnes || align="right" | 234 || align="right" | 86420 || align="right" | 86109
|-
| Monts-sur-Guesnes || align="right" | 626 || align="right" | 86420 || align="right" | 86167
|-
| Nueil-sous-Faye || align="right" | 246 || align="right" | 86200 || align="right" | 86181
|-
| Pouant || align="right" | 427 || align="right" | 86200 || align="right" | 86197
|-
| Prinçay || align="right" | 237 || align="right" | 86420 || align="right" | 86201
|-
| Saires || align="right" | 147 || align="right" | 86420 || align="right" | 86249
|-
| Verrue || align="right" | 374 || align="right" | 86420 || align="right" | 86286
|}
 
 

Cantoane în Vienne